Rothwell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick M. Rothwell
 Gar W. Rothwell